Emulador de codi, programari que permet executar codi màquina o programes d'ordinador en un sistema operatiu diferent d'aquella per la qual van ser escrits originalment
 Emulador de consola, programa informàtic que és capaç d'emular una videoconsola
 Emulador de terminal, programa informàtic que simula el funcionament d'un terminal d'ordinador en qualsevol dispositiu de visualització